Pracze steht für Orte in Polen:
 Pracze (Gmina Milicz)
 Pracze Odrzańskie